Брассар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брассар, Дерик (род. 1987) — профессиональный канадский хоккеист, центрфорвард команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Канады.
 Брассар, Жан-Люк (род. 1972) — бывший канадский фристайлист, специализировавшийся в могуле.
 Брассар, Жиль — канадский физик-теоретик.